Rolls-Royce Wraith est le nom porté par deux modèles de voiture de la marque Rolls-Royce :

Le modèle Rolls-Royce Wraith sorti en 1938
Le modèle Rolls-Royce Wraith (coupé) sorti en 2013

Automobile Rolls-Royce
Homonymie d'automobile